Dieser Artikel behandelt die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft 1992.

Qualifikation 

Abschlusstabelle (Gruppe 5)

|}

Spielergebnisse

Endrunde

Deutsches Aufgebot

Deutsche Spiele

Vorrunde 

|-
| colspan="9" align="left" | Für die Platzierung 3 und 4 ist der direkte Vergleich maßgeblich.
|}

Halbfinale

Finale 

Deutschland
1992